Мирненский сельсовет — сельское поселение в Угловском районе Алтайского края Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Мирный.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Законом Алтайского края от 22 декабря 2015 года № 132-ЗС, были преобразованы, путём их объединения, Мирненский и Шадрухинский сельсоветы — в Шадрухинский сельсовет с административным центром в селе Угловское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 888 человек, в том числе 429 мужчин и 459 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Угловского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2016 году